Stati Uniti d'America
 Oil City – città della Parrocchia di Caddo, Louisiana
 Oil City – città della Contea di Venango, Pennsylvania